Lawton peut désigner :

Patronyme

 Angelina Lawton, femme d'affaires américaine ;
 Brian Lawton (né en 1965), joueur américain de hockey sur glace ;
 Elva Lawton (1896-1993), botaniste et bryologue américaine ;
 Frank Lawton (1904-1969), acteur anglais ;
 Jean-Édouard Lawton (1791-1863), homme politique français ;
 John Lawton (1946-2021), chanteur britannique ;
 Kirsten Lawton (née en 1980), gymnaste trampoliniste britannique ;
 Tom Lawton (né en 1962), joueur australien de rugby à XV ;
 Tommy Lawton (1899-1978), joueur de rugby à XV australien ;
 Tommy Lawton (1919-1996), footballeur puis entraîneur de football anglais.

Personnage de fiction
 Tina Lawton, personnage de l'univers de fiction de Star Trek.

Toponyme

 Lawton (Dakota du Nord)
 Lawton (Iowa)
 Lawton (Michigan)
 Lawton (Oklahoma)